Plusieurs personnalités ont porté le nom de Robert d'Auvergne, notamment :

plusieurs membres de la famille des comtes d'Auvergne :
 Robert , comte d'Auvergne au 
 Robert II, comte d'Auvergne au 
 Robert III, comte d'Auvergne au 
 Robert IV, mort en 1194, comte d'Auvergne (1182-1194)
 Robert V, mort en 1277, comte d'Auvergne de 1247 à 1277
 Robert VI, mort en 1314, comte d'Auvergne de 1280 à 1314
 Robert VII, mort en 1324 ou 1325, fils du précédent, comte d'Auvergne de 1314 à sa mort
 Robert d'Auvergne (mort en 1234), fils cadet de Robert IV, comte d'Auvergne, évêque de Clermont, puis archevêque de Lyon

plusieurs membres de la famille des dauphins d'Auvergne, dont :
 Robert Dauphin d'Auvergne, mort en 1462, fils cadet de Béraud II, dauphin d'Auvergne et seigneur de Mercœur, évêque contesté de Chartres, puis d'Albi

Voir aussi